Althaus ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland
 Althaus (Oberteuringen), Ortsteil von Oberteuringen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Althaus (Bad Rippoldsau-Schapbach), Ortsteil von Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Althaus (Neubeuern), Ortsteil von Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Althaus (Pommelsbrunn), Ortsteil von Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 in Österreich
 Althaus (Gemeinde Steinfeld), Ortschaft in Steinfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 in Polen
 Domecko (1936–1945), Ortsteil von Comprachtschütz, Kreis Oppeln

Althaus steht für:
 Althaus (Adelsgeschlecht)
Personennamen:
 Althaus (Familienname)
Bauwerke:
 Burgruine Althaus (Altenstein), Burgruine bei Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Burgruine Althaus (Görtschitztal), Burgruine bei Hüttenberg, Kärnten
 Burgstall Althaus, Berchtesgaden
 Burg Adršpach, Burgruine bei Adršpach, Okres Náchod

Siehe auch: 
 Altes Haus
 Althausen
 Altenhaus
 Altenhausen
 Althouse
 Altshausen
 Das alte Haus (Tschechow)
 Das alte Haus von Rocky-Docky